Села в Україні:
 Кайтанівка — Житомирська область, Житомирський район
 Кайтанівка — Хмельницька область, Деражнянський район
 Кайтанівка — Черкаська область, Катеринопільський район
  Кайтанівка — колишня назва села Задорожнє (Ковельський район), нині в смузі с. Уховецьк
  Кайтанівка — колишня назва х. Волинський Штунської сільради (Любомльський район) (нині зникле село, знято з облікових даних)
 Кайтанівка (Каєтанівка) — колишнє село Молокішської волості, нині в смузі с. Вадатурково
 Кайтанівка (Каєтанівка) — колишнє село Бакшанської волості, нині в смузі с. Плоске (з 16.05.1964 р.)
  Кайтанівка (Каєтанівка) — колишня назва села Кринички (Крижопільський район)
  Кайтанівка (Каєтанівка) — колишня назва х. Половинчицький Половинчицької сільради (Монастирищенський район) (тобто біля с. Половинчик)

Див. також 
 Каєтанівка — ліва притока Гнилого Тікичу (басейн Південного Бугу).
 Каєтанувка

Примітки